Moville peut faire référence à :

Toponymes 
 Moville, une ville du comté de Woodbury en Iowa, aux États-Unis.
 Moville, un village du comté de Donegal au nord de l'Irlande.

Autres 
 , une émission de télévision canadienne.
 , une entreprise brésilienne.

Homonymie de toponyme